Asgardsrei steht für:

 die skandinavische Version der Wilden Jagd, siehe Wilde Jagd
 ein Mini-Album der NSBM-Band Absurd, siehe Asgardsrei (EP)
 ein rechtsextremes Metal-Festival, siehe Asgardsrei Festival